Крестовый:

Острова
 Крестовый — небольшой остров в северо-восточной части Ладожского озера.
 Крестовый — остров в Ладожском озере, относится к северным Ладожским шхерам.

Населённый пункт
 Крестовый — бывший хутор на территории Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.

См. также 
 Крестовский остров (значения)